Die Landesliga Nordbaden 1946/47 war die zweite Spielzeit der höchsten Amateurklasse im Fußball in Nordbaden nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie war eine Ebene unterhalb der Oberliga Süd angesiedelt und wurde in zwei Staffeln ausgetragen. Die beiden Staffelsieger ermittelten in Hin- und Rückspiel den nordbadischen Meister und direkten Aufsteiger in die Oberliga. Hierbei setzte sich der VfB Mühlburg mit 1:0 und 4:2 gegen den ASV Feudenheim durch. Insgesamt sieben Vereine stiegen am Saisonende ab.

Abschlusstabellen

Gruppe Nord

Gruppe Süd

Literatur

Weblinks 
 Tabellen der Landesliga Nordbaden 1946/47 auf f-archiv.de

1946
Fußballsaison 1946/47